Жобе́р () — французская фамилия.

Известные носители 
 Жобер, Анук (род. 1994) — французская спортсменка.
 Жобер, Ипполит Франсуа (1798—1874) — французский ботаник
 Жобер, Марлен  (род. 1940) — французская актриса кино и театра
 Жобер, Мишель (1929—2002) — французский политический деятель
 Жобер, Морис (1900—1940) — французский кинокомпозитор
 Жобер, Пьер Амедей Эмилиан Проб (1779—1847) — французский ориенталист
 Жобер, Эрве (род. 1956) — французский военный, шпион.

См. также 
 Жобе